Святий Севастіан (бл. 256–288) — римський легіонер, християнський святий, що почитається як мученик. Образ святого Севастіана широко використовувався у мистецтві, зокрема у живописі, з V століття.

 «Святий Севастіан» (1476/78) — картина Антонелло да Мессіни.
 «Святий Севастіан» (1501/02) — картина Рафаеля Санті.